Austriacka Formuła 3 Sezon 2017 – trzydziesty piąty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2017
2017 w sportach motorowych